Зале́сский (Зале́сская) — фамилия.

Залесский 
 Залесский, Адам Иосифович (1912—2002) — белорусский советский историк, этнограф, доктор наук, профессор.
 Залесский, Александр Михайлович (1892—1976) — советский учёный, доктор наук.
 Залесский, Борис Владимирович (1887—1966) — советский геолог, петрофизик.
 Залесский, Бронислав Францевич (1819 или 1820—1880) — польский, белорусский политический деятель, писатель и художник.
 
 Залесский, Венцель фон (1868—1913) — австро-венгерский государственный деятель.
 Залесский, Виктор Иосифович (1845—?) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Залесский, Владимир Иосифович (1899—1975) — советский учёный-металлург.
 Залесский, Вячеслав Константинович (1871—1936) — советский физиолог и биохимик растений.
 Залесский, Гдаль (1888—1966) — американский виолончелист.
 Залесский, Григорий Денисович (1902—1966) — советский терапевт, организатор здравоохранения.
 Залесский, Иван Петрович — русский генерал-лейтенант
 Залесский, Игнатий Павлович (1850—1909) — русский архитектор.
 Залесский, Иосиф Петрович (1868—1929) — русский и советский металлург, директор Выйского медеплавильного завода.
 Залесский, Константин Александрович (род. 1965) — российский историк, журналист.
 Залесский, Михаил Дмитриевич (1877—1946) — российский палеоботаник.
 
 Залесский, Олег Алексеевич (род. 1988) — стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
 Залесский, Павел Максимович (1842—1880) — редактор официальной части «Вятских губернских ведомостей».
 
 Залесский, Сергей Борисович (1867 — после 1917) — русский архитектор, мастер московского модерна.
 Залесский, Степан Осипович (1858 — после 1917) — русский биохимик, специалист в области бальнеологии и гидрологии.

Залесская 
 Залесская, Любовь Сергеевна (1906—1979) — архитектор-градостроитель, ландшафтный архитектор, профессор МАРХИ.
 Залесская, Ольга Евгеньевна (род. 1969) — российская поэтесса и автор-исполнитель.

См. также 
 Переславль-Залесский
 Ярополч-Залесский
 
 
 Залески дус Сантус
 Залесское

Примечания